Веттій Агорій Претекстат (Vettius Agorius Praetextatus, нар. 315 — пом. 384) — державний діяч, науковець пізньої Римської імперії. 
 Квінт Сульпіцій Камерін Претекстат (; V століття до н. е.) - політичний, державний і військовий діяч часів Римської республіки, ймовірно консул 434 року до н. е.